Иван Эльге́ра Бухия (; 28 марта 1975 года) — испанский футболист, защитник и полузащитник. Будучи полузащитником, одинаково хорошо владел и оборонительными и атакующими действия. Наиболее известен по выступлениям за «Реал Мадрид», где провёл восемь сезонов.

В сборной Испании сыграл 47 матчей и забил 3 гола. Представлял свою страну на ЧМ-2002 и двух европейских первенствах: ЧЕ-2000 и ЧЕ-2004.

Биография 

Родился в Сантандере, Кантабрия. Играть профессионально Иван начал в небольшом клубе «Манчего» и «Альбасете», появившись на поле в 14 играх Сегунды в сезоне 1996/97. Позже Эльгера был куплен итальянским клубом «Рома», наряду с соотечественником Сесаром Гомесом, но покинул клуб после единственного сезона, чтобы присоединиться к «Эспаньолу», где его отличные выступления привели к заключению сделки с мадридским грандом - «Реалом» ещё до завершения сезона 1998/99.

Сборная 
 Первый матч: 18.11.1998 с Италией 2:2
 Участвовал на чемпионатах Европы в 2000 и 2004 году, а также ЧМ-2002.

Командные достижения 
 Реал Мадрид
 Чемпион Испании: 2001, 2003, 2007
 Обладатель Суперкубка Испании: 2001, 2003
 Победитель Лиги Чемпионов: 2000, 2002
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002
 Обладатель Межконтинентального Кубка: 2002
 Валенсия
 Обладатель Кубка Испании: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de 
 Профиль на footballdatabase.com 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Валенсия»